Ouro Branco ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Ouro Branco (Alagoas), Bundesstaat Alagoas 
 Ouro Branco (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Ouro Branco (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte